Ним может означать:
 Ним — город во Франции.
 Ним, или Азадирахта индийская () — вид вечнозелёных деревьев семейства Мелиевые.
 Ним — математическая игра.
 «Ним» — французский футбольный клуб из города Ним.
 НИМ — аббревиатура для журнала «Навигатор игрового мира».
 51 Ним — астероид главного пояса.
 Nim — язык программирования
 -ним () — уважительный именной суффикс в корейском языке.

Фамилия 
 Ним, Наум (Наум Аронович Ефремов; род. 1951) — российский писатель, журналист и педагог, правозащитник.
 Ним, Рональд (1911—2010) — английский кинорежиссёр, продюсер, сценарист. Командор ордена Британской империи.
 Ним, Филипп (1888—1978) — британский генерал-лейтенант, герой Первой мировой войны, олимпийский чемпион.

См. также 
 Проект Ним